Cabinet Bouffier :
 Cabinet Bouffier I (2010-2014)
 Cabinet Bouffier II (2014- )